

Arte
 San Procolo – scultura di Michelangelo a Bologna, raffigurante Procolo di Bologna

Geografia
 San Procolo – frazione del comune di Monte Vidon Combatte.

Persone
San Procolo o San Proclo può corrispondere a uno dei seguenti santi della Chiesa cattolica:
 Procolo di Bologna, martire a Bologna nel 305 e copatrono della città, festività il 1º giugno;
 Procolo di Pozzuoli, diacono di Pozzuoli martire nel 305 a Pozzuoli con Eutiche e Acuzio, 18 ottobre (il 16 novembre nella stessa Pozzuoli);
 Procolo di Verona, quarto vescovo di Verona (IV secolo), 9 dicembre;
 Procolo e Nicea;
 San Procolo o Proclo, martire con Ilarione, 12 luglio;
 Proclo di Costantinopoli o Procolo di Cizico, vescovo di Cizico, m. a Costantinopoli nel 446, 24 ottobre;
 Procolo di Narni, vescovo di Narni, martire sotto Totila, 1º dicembre;
 Procolo di Terni, martire a Terni, 14 febbraio.
 Proclo di Bisignano, o Proclo, monaco (X secolo), 19 febbraio.
 San Procolo, vescovo e martire, 14 aprile.

Pagine correlate 
 Chiesa di San Procolo
 Procolo

Note